Adler (německy znamená orel) může označovat:

příjmení
 Alfred Adler (1870–1937) – rakouský lékař a psycholog
 August Adler (1863–1923) – český matematik, geometr, astronom a geodet
 Bernhard Adler (1753–1810) – rakouský lékař, zakladatel Františkových Lázní
 Edita Adlerová (* 1971) – česká operní pěvkyně
 Egon Adler (1937–2015) – německý cyklista
 Erich Adler viz Erich Orlický
 Franz Adler (1899–1944), německý právník židovského původu, docent ústavního práva
 Friedrich Adler (1857–1938) – pražský německy píšící básník, překladatel a právník
 Guido Adler (1855–1941) – právník, hudební vědec, hudební skladatel a muzikolog
 Hans Günther Adler (1910–1988) – rakouský spisovatel a vědec
 Horst Adler (* 1941) – rakouský historik
 Jankel Adler (1895–1949) – polský malíř
 Jeremy Adler (* 1947) – britský básník a profesor německého jazyka
 Karol Adler (1910–1944) – slovenský partyzán v průběhu Slovenského národního povstání
 Kurt Adler (1907–1977) – dlouholetý sbormistr newyorské Metropolitní opery, rodák z Jindřichova Hradce
 Lena Adler (* 1941) – švédská gymnastka
 Leopold Adler (1848–1924) – československý fotograf
 Lou Adler (* 1933) – americký hudební producent
 Lubomír Adler (* 1972) – český fotbalista
 Margarete Adler (* 1896) – rakouská plavkyně a skokanka do vody
 Matitjahu Adler (1829–2004) – izraelský politik
 Max Adler (1873–1937) – rakouský marxistický filozof, politik a právní teoretik
 Moritz Adler (1849–1899) – český fotograf
 Mortimer Jerome Adler (1902–2001) – americký filosof a spisovatel
 Paul Adler (1878–1946) – pražský německy píšící spisovatel a překladatel židovského původu
 Peter Herman Adler (1899–1990) – česko-americký dirigent židovského původu
 René Adler (* 1985) – německý fotbalista
 Richard Adler (1921–2012) – americký hudební skladatel, textař a divadelní producent
 Robert Adler (1913–2007) – rakousko-americký vynálezce židovského původu
 Sinaj Adler (1928–2020) – izraelský rabín českého původu
 Steven Adler (* 1965) – americký bubeník
 Šimon Adler (1884–1944) – rabín, učitel náboženství, matrikář, archivář a odborný publicista
 Štěpán Adler (1896–1942) – československý voják
 Tobiáš Adler (18. století) – původem rakouský sklář působící v Čechách
 Uwe Adler (* 1944) – německý moderní pětibojař
 Victor Adler (1852–1918) – rakouský politik
 Warren Adler (1927–2019) – americký spisovatel

jiný význam
 Adler Mannheim (Mannheimští orli) – německý hokejový tým
 název bývalého německého strojírenského závodu, viz Adlerwerke
 Adler Trumpf – osobní automobil s nezávislým zavěšením kol, vyráběný firmou Adlerwerke
 Adler (Soči) – část lázeňského města Soči v Rusku, centrum Adlerského rajónu
 Irene Adlerová – fiktivní postava
 Adler tunel – tunel ve Švýcarsku
 Adlerr – značka čistící techniky

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení